El College Basketball Invitational 2022 fue la decimocuarta edición del College Basketball Invitational, después de que la edición de 2020 fuera cancelada por la pandemia COVID-19. La disputaron 16 equipos, seleccionados entre los que no participaron en el Torneo de la NCAA de 2021 ni en el National Invitation Tournament 2021. El torneo tuvo lugar entre el 19 y el 23 de marzo en Daytona Beach, Florida. El campeón fue la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington, que se hacía con su primer título.

Participantes

Cuadro final

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial

Baloncesto en 2022
College Basketball Invitational